Oxytropha är ett släkte av fjärilar. Oxytropha ingår i familjen plattmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmalar
Oxytropha